Vítězem se stal třetí nasazený zimbabwsko-jihoafrický pár Cara Blacková a Liezel Huberová.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Související články 
 Australian Open 2007 - mužská dvouhra
 Australian Open 2007 - ženská dvouhra
 Australian Open 2007 - mužská čtyřhra
 Australian Open 2007 - smíšená čtyřhra

Australian Open 2007